Parni valjak se može odnositi na:
 Parni valjak, rok grupa iz Zagreba;
 Parni valjak, prvu kompilaciju hitova grupe Parni valjak;
 Mašina;
 FK Partizan, popularni naziv fudbalera „Partizana“